Alfonsín puede referirse a:

Raúl Alfonsín (1927-2009), político argentino, primer presidente democrático de Argentina (1983-1989) tras la dictadura cívicomilitar (1976-1983).
María Lorenza Barreneche de Alfonsín (1926-), ex primera dama de Argentina, esposa de Raúl Alfonsín.
Ricardo Alfonsín (1951-), diputado nacional, hijo de Raúl Alfonsín.
Francisco Alfonsín, actor español.